Als Grauhai(e) bezeichnet man die Familie:

 der Kammzähnerhaie (Hexanchidae) und hier insbesondere den Stumpfnasen-Sechskiemerhai (Hexanchus griseus; lat.: griseus = „grau“)
 der Requiemhaie (Carcharhinidae) und hier speziell den Grauen Riffhai (Carcharhinus amblyrhinchos)